

Titres 

 La Relève (1990), film américain de Clint Eastwood ;
 La Relève (1934-1948), revue littéraire québécoise ;
 La Relève (2003), épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires ;
 La Relève (1998), épisode de la série télévisée Van Loc : un grand flic de Marseille.

Autres 
 La Relève (1942), dispositif mis en place par le régime de Vichy pour répondre aux besoins de main-d'œuvre exigée par l'Allemagne nazie ; 
 La Relève, courant du Mouvement des jeunes socialistes ;
 La Relève, mouvement catholique pour jeunes de 14 à 18 ans du Québec.